Contea di Lyon o Lyon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Lyon (Iowa)
 Contea di Lyon (Kansas)
 Contea di Lyon (Kentucky)
 Contea di Lyon (Minnesota)
 Contea di Lyon (Nevada)